Por las siglas IFA se puede hacer referencia a:
 Internacional de Federaciones Anarquistas
 Irish Football Association (Asociación Irlandesa de Fútbol), que rige el fútbol en Irlanda del Norte.
 Asociación de Fútbol de Israel, que rige el fútbol en Israel.
 Institución Ferial Alicantina, centro de ferias de exposición de la provincia de Alicante.
 Instituto de Física Aplicada, centro de investigación perteneciente al CSIC.
 Internationale Funkausstellung Berlin, feria de muestras industriales en Alemania.
 Industrieverband Fahrzeugbau, antiguo fabricante de vehículos de motor de la República Democrática de Alemania